Rafi Etan (Refa’el Etan) (1926–2019) – oficer Mossadu, Amanu, Szin Betu i Lakamu, polityk partii GIL
 Refa’el Etan ps. Raful (1929–2004) – generał Izraelskich Sił Zbrojnych, były szef sztabu generalnego.